BSN peut faire référence à :
 Bibliothèque scientifique numérique, une des très grandes infrastructures de recherche ;
 Bibliothèque Sorbonne Nouvelle
 Boussois-Souchon-Neuvesel, un groupe industriel agroalimentaire français, à l'origine fabricant de verre ;
BSN Glasspack ;
  ;
  (Broadcasting System of Niigata Inc ), un réseau de télévision de la région de Niigata au Japon ;
 Baloncesto Superior Nacional, une ligue de basketball masculin portoricaine ;
 Brigade Sud Nice, un groupe de supporters ultras de l'OGC Nice, fondé en 1985 ;
 Bureau du service national, en France ;
 , une banque en Malaisie ;
 Bonlieu Scène Nationale, à Annecy.